

Cucina 
 Sanna – piatto indiano a base di riso

Geografia
Austria
 Sanna – fiume tributario dell'Inn
Estonia
 Sänna – villaggio del comune di Rõuge (Võrumaa)
Polonia
 Sanna – fiume tributario della Vistola
Norvegia
 Sanna – isola e villaggio nel comune di Træna (Nordland)
Regno Unito
 Sanna – borgata nella penisola di Ardnamurchan (Lochaber, Highland)

Onomastica
 Sanna – ipocoristico svedese del nome proprio di persona Susanna

Persone
 Anna Sanna (1948) – insegnante e politica italiana
 Antonio Sanna (1950) – attore e doppiatore italiano
 Antonio Sanna (1917-1992) – medico italiano
 Carlo Sanna (1859-1928) – generale italiano
 Carlo Sanna (1920-2007) – politico italiano
 Carlo Sanna (1926-2016) – politico italiano
 Carlo Sanna (1989), noto anche con lo pseudonimo di Brigante – fantino italiano
 Elisabetta Sanna (1788-1857) – religiosa italiana
 Emanuele Sanna (1943-2012) – politico italiano
 Emilio Sanna (1928-2019) – scrittore e giornalista italiano
 Francesco Sanna (1965) – avvocato e politico italiano
 Francesca Sanna Sulis (1716-1810) – stilista e imprenditrice italiana
 Gabriella Sanna (1958) – cantante italiana
 Gavino Sanna (1940) – pubblicitario e imprenditore italiano
 Giacomo Sanna (1949) – politico italiano
 Gian Valerio Sanna (1958) – politico italiano
 Giovanna Sanna (1960) – insegnante e politica italiana
 Giovanni Sanna (1931-2001) – calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano
 Giovanni Antonio Sanna (1819-1875) – imprenditore e politico italiano
 Giuseppe Sanna Sanna (1821-1875) – politico italiano
 Ignazio Sanna (1942) – arcivescovo cattolico e teologo italiano
 Marco Sanna (1969) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Margherita Sanna (1904-1974) – politica italiana
 Massimiliano Sanna (1970) – politico italiano
 Nicola Sanna (1963) – politico e agronomo italiano
 Paola Sanna (1977) – atleta italiana
 Piero Sanna (1943) – carabiniere e regista italiano
 Rafael Sanna (1987) – giocatore di calcio a 5 brasiliano.
 Simone Sanna (1978) – pilota motociclistico italiano
 Vicente Bacallar y Sanna (1669-1726), marchese di San Filippo e visconte di Fuentehermosa – ufficiale, storico e linguista del Regno di Sardegna